L’hymne de Maastricht, en maastrichtois : Mestreechs Volksleed et en néerlandais Maastrichts Volkslied est l'hymne de la ville de Maastricht depuis 2002. Les paroles sont en maastrichtois. Elle proviennent de la strophe finale de l'opéra « Trijn de Begijn » d'Alfons Olterdissen (1865–1923) datant de 1910.

Paroles 
Les paroles de l’hymne de Maastricht:

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Maastricht
 Drapeau de Maastricht

Liens externes 
 Site de la ville de Maastricht Gemeente Maastricht

Chanson néerlandaise
Musique dans la province de Limbourg (Pays-Bas)
Culture à Maastricht